«Аполлон и Гиацинт, или Превращение Гиацинта», KV 38 () — опера-интермедия В. А. Моцарта на либретто Руфинуса Видля, написанное на латинском языке.

Это первая настоящая опера Моцарта, так как «Долг первой заповеди» была в действительности ораторией.

Партитура Моцарта включает 2 гобоя, 2 валторны, небольшой состав струнных и бассо континуо (клавесин и виолончель).

Премьера состоялась 13 мая 1767 года в Большом зале Зальцбургского университета.

История создания 
Конец каждого года в Зальцбургском университете отмечался постановкой учебного спектакля. Когда Моцарт получил заказ на сочинение, ему едва исполнилось 11 лет.

Руфинус Видл, профессор Университета и отец-бенедиктинец, сочинял латинскую драму «Милосердие Крёза», а опера «Аполлон и Гиацинт» предполагалась как интермедия к этой драме.

Премьера 
Премьера состоялась в Зальцбургском университете 13 мая 1767 г.

В премьере принимали участие мальчики — ученики университета: Матиас Штадлер (Эбал), Феликс Фукс (Мелия), Кристиан Энцингер (Гиацинт), Йоханн Эрнст (Аполлон), Йозеф Фонтертон (Зефир), Йозеф Брюндл и Якоб Мозер (жрецы Аполлона).

Действующие лица 
 Эбал, царь Лакедемонии (тенор)
 Мелия, дочь Эбала (сопрано)
 Гиацинт, сын Эбала (сопрано или дискант)
 Аполлон, юное божество (альт)
 Зефир, друг Гиацинта, влюбленный в Мелию (сопрано)
 Первый жрец Аполлона (бас)
 Второй жрец Аполлона (бас)

Источник для либретто 
В основе либретто лежит древнегреческий миф, изложенный римский поэтом Овидием в его произведении «Метаморфозы».

Синопсис

Акт 1 
Эбал и Гиацинт готовят жертву Аполлону. Зефир просит не забывать и других богов. Эти слова вызывают гнев Аполлона. Ударом молнии он разбивает жертвенный алтарь. Гиацинт просит милости у богов. Является Аполлон и объявляет, что берёт себе в жены Мелию, что вызывает ревность Зефира.

Акт 2 
Эбал и Мелия счастливы, но ужасную весть приносит Зефир: играя в лугах в диск, Аполлон попал в Гиацинта и смертельно ранил его. Но Зефир солгал, это он убил Гиацинта. Аполлон в гневе превращает его в ветер. Мелия не верит в невиновность Аполлона. Она приказывает ему удалится и забыть о ней.

Акт 3 
Эбал находит Гиацинта в лугах. Перед смертью он успевает сказать, что диск бросил Зефир. Мелия и Эбал просят Аполлона вернуть покровительство их царству. Аполлон прощает их и, в знак своей любви, превращает Гиацинта в цветок.

Оперы на латинском языке
Оперы 1767 года